Goya kan syfta på:

 Goya (fartyg) – det tyska flyktingfartyget 
 Goya (filmpris) – det spanska filmpriset 
 Goya (djur) – ett släkte av fjärilar
 Goya (opera) – en opera med musik av Daniel Börtz och liberetto av Magnus Florin

Personer
 Francisco de Goya (1746–1828), spansk konstnär

Geografi

Argentina 

 Departamento de Goya, kommun, Corrientes, 
 Goya (kommunhuvudort), Corrientes, 

Robotskapade Argentinaförgreningar